Porelli ist der Familienname folgender Personen:
 Giangluigi Porelli (1930–2009), italienischer Sportfunktionär
 Giuseppe Porelli (1897–1982), italienischer Schauspieler